

Biografia 
Figlio naturale di Galeazzo Maria Sforza e Lucia Marliani, giovanissimo venne indirizzato alla carriera ecclesiastica ed a soli 22 anni venne nominato vescovo di Lodi nel 1497 da papa Alessandro VI. Nel 1526 assoldò molti fanti per soccorrere Francesco II Sforza assalito dagli Imperiali. Nel 1540 papa Paolo III lo nominò vescovo di Terracina, Sezze e Priverno.

Ebbe una figlia naturale, Lucrezia, che sposò nel 1515 Francesco Gonzaga, figlio del condottiero Giovanni Gonzaga.

Ascendenza

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 
 

Ottaviano
Sforza
Sforza
Patriarchi di Alessandria dei Latini
OttaVIANO